Le réseau de bus Sit'bus est un réseau de transport en commun intercommunal en service depuis le . Il est composé de neuf lignes qui desservent au total sept communes : Émerainville, Lognes, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Pontcarré et Roissy-en-Brie. Le transporteur est « N'4 Mobilités ».

Depuis sa mise en service, le réseau a subi quelques modifications importantes comme la suppression de la ligne 509 (depuis le ) dont les dessertes ont été transférées à la ligne 505 et le remplacement des lignes 503 à 508 par les lignes A à E le .

Histoire 
À compter du , le réseau est entièrement restructuré avec la création de cinq nouvelles lignes A, B, C, D et E en remplacement des anciennes lignes 503 à 508. L'offre des nouvelles lignes est renforcée et cadencée à raison d'un bus toutes les quinze minutes aux heures de pointe et d'un bus toutes les 30 à  aux heures creuses et le samedi.

Ouverture à la concurrence

Galerie de photographies

Lignes

Lignes à chiffres

Lignes à lettres

Exploitation

Entreprise exploitante 

Le , le groupe Transdev, qui gérait le réseau, fusionne avec Veolia Transport alors filiale de Veolia pour donner naissance à « Veolia Transdev » qui devient le 1 privé mondial dans le secteur des transports.

Deux ans plus tard, en , le groupe étant endetté de plusieurs millions d'euros, celui-ci adopte le nom de Transdev à la suite du désengagement de Veolia environnement, détenteur de Veolia Transport.

Dépôt 
Le dépôt est situé 6, square Louis-Blanc, Zone Industrielle des 50 Arpents, 77680 Roissy-en-Brie.

Tarification et financement 

La tarification des lignes est identique sur tous les réseaux de bus franciliens et accessibles avec les mêmes abonnements. Un ticket t+ permet un trajet simple quelle que soit la distance, avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de bus et de tramway pendant une durée maximale de 1 h 30 entre la première et dernière validation. En revanche, un ticket validé dans un bus ne permet pas d'emprunter le métro ni le RER. Les lignes Orlybus et Roissybus, assurant les dessertes aéroportuaires, disposent d'une tarification spécifique mais sont accessibles avec les abonnements habituels.

Le financement du fonctionnement des lignes (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par Transdev. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques.

L’achat de ticket par SMS est possible depuis 2018, en envoyant N4 au 93100 (coût de 2,50€ depuis le 01/01/2023 prélevé sur les factures de téléphone). Ce ticket SMS est valable 1h sans correspondance.

Matériel roulant 
Le réseau utilisait des matériels en exploitation commune avec l'ancien réseau de bus Stigo, disparu en 2023.

Parc de véhicules

Midibus

Bus standards

Bus articulés

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Sit'bus, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, nuit, fêtes) et les particularités. Enfin, les zones traversées et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issues du plan de lignes Sit'bus. Les matériels roulants sont observés sur place, faute de données.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver sauf mention contraire.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autobus d'Île-de-France 
 Optile

Bibliographie

Lien externe 
 Le réseau de bus Sit'bus sur le site de Transdev Île-de-France

Bus en Île-de-France
Transdev Île-de-France
Transport en Seine-et-Marne
Transport dans le Val-de-Marne